Kiesbach steht für:
 Kiesbach (Sormitz), Zufluss der Sormitz in den Gemeinden Probstzella und Leutenberg im Thüringer Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
 Kiesbach (Maxwell Bay), Bach auf der antarktischen Insel King George Island (Südliche Shetlandinseln)